Ле-Пюїзе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 35 км на північ від Орлеана, 40 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Ле-Пюїзе, Аллен-Мервільє i Жанвіль було об'єднано в новий муніципалітет Жанвіль-ан-Бос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 428,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Пюїзе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пюїзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар